Карсон () — прізвище шотландського походження.

Відомі носії:

 Алісса Карсон (;  2001) — американська космічна ентузіастка та студентка.
 Бен Карсон (;  1951) — американський нейрохірург.
 Білл Карсон (; 1900—1967) — канадський хокеїст.
 Ґледіс Карсон (; 1903—1987) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (1924).
 Дік Карсон (;  1929) — американський телережисер.
 Джек Карсон (; 1910—1963) — американський актор канадського походження.
 Джиммі Карсон (;  1968) — американський професіональний хокеїст.
 Джонні Карсон (; 1925—2005) — американський журналіст, телеведучий і режисер.
 Енн Карсон (;  1950) — канадська поетеса, есеїстка, перекладачка і професорка класики.
 Кенделл Карсон (;  1988) — американська порноакторка, екзотична танцівниця, фотомодель і діджей.
 Кіт Карсон (; 1809—1868) — американський піонер, мисливець, військовик та індіанський агент уряду США.
 Рейчел Карсон (; 1907—1964) — американський біолог, діячка у царині охорони природи, письменниця.
 Скотт Карсон (;  1985) — англійський футболіст, воротар клубу «Віган Атлетік».
 Софія Карсон (, уроджена — Софія Даккаретт Чар, ;  1993) — американська акторка і співачка.
 Тарік Карсон (; 1946—2014) — уругвайський письменник і художник.

Ірландські прізвища